«Can't Be Tamed» — третій студійний альбом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 18 червня 2010 року.

Список композицій 

Примітки
 означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус